Het Romulaanse Rijk, ook bekend onder de Engelse naam Romulan Star Empire is een fictief ruimterijk uit de televisieseries en films van Star Trek.

Het Romulaanse Rijk is het uit honderden planeten bestaande rijk van de Romulanen. Het rijk wordt geleid vanuit de planeet Romulus en is een van de drie grote militaire machten van het Alpha Kwadrant van de Melkweg. Het beheerst ook grote delen van het Beta Kwadrant.

Bestuur
Het bestuur van het Romulaanse Rijk is gevestigd op de planeet Romulus. De leiding is in handen van de 'Imperial Senate', onder leiding van de 'Praetor'. Deze geeft leiding aan een grote groep 'Proconsuls', die uitvoering geven aan de bevelen van de senaat. Buiten de senaat zijn er nog twee machtige partijen met veel invloed, namelijk het leger en de geheime inlichtingsdienst 'Tal Shiar'.

Geschiedenis
De geschiedenis van het Romulaanse Rijk begint rond het jaar 370 (aardse jaartelling), wanneer Surak, een filosoof uit Vulcan, op zijn planeet de filosofie van logica en pacifisme introduceert. Hoewel de meeste Vulcans deze nieuwe stroming na vele jaren oorlog graag omarmen, is er ook een groep die hier niets in ziet. Uiteindelijk zullen deze personen rond 470 Vulcan verlaten. Vele jaren later bereiken ze de planeet Romulus, waar nog later het Romulaanse Rijk zal ontstaan. Van de eeuwen daarna is vrijwel niets bekend, behalve dat ergens in de 20e en 21e eeuw de Romulanen en Vulcans een honderdjarige oorlog uitvechten. De eerste betrouwbare informatie komt uit de 22e eeuw, wanneer de Romulanen voor het eerst in contact komen met de Aarde.
2152 - Het eerste contact tussen het Romulaanse Rijk en de Federatie, wanneer de USS Enterprise NX-01 op een Romulaans mijnenveld stuit.
2154 - Een Romulaanse spion in de Vulcan regering blaast de ambassade van de Verenigde Aarde op Vulcan op.
2156 - Begin van de oorlog tussen het Romulaanse Rijk en de Verenigde Aarde.
2160 - Slag bij Cheron. Het Romulaanse Rijk wordt vernietigend verslagen door de vloot van de Verenigde Aarde.
2161 - Oprichting van een neutrale zone tussen de zojuist opgerichte Verenigde Federatie van Planeten en het Romulaanse Rijk.
2266 - Aanval door het Romulaanse Rijk op diverse buitenposten van de Federatie met een nieuw model ruimteschip.
2268 - Alliantie tussen het Romulaanse Rijk en het Klingonrijk.
2285 - Dankzij het verdrag wordt de technologie van de beide volken gedeeld. De Klingons kunnen nu gebruikmaken van de Romulaanse ruimteschip-camouflagetechniek.
2291 - Klach D'Kel Brakt oorlog. Einde van de Klingon-Romulaanse alliantie. Overwinning van de Klingons onder leiding van Kor op de Romulanen.
2293 - De Romulaanse ambassadeur Nanclus, probeert samen met verschillende Klingon- en Federatie-officieren de Khitomer-conferentie te saboteren. Dit mislukt en de Federatie sluit een vredesverdrag met het Klingonrijk.
2311 - Tomed Incident. Gewelddadige confrontatie tussen de Federatie en het Romulaanse Rijk. Deze confrontatie leidt tot het verdrag van Algernon, waarbij de Federatie zich verplicht geen camouflagetechnieken te ontwikkelen. Het Romulaanse Rijk volgt daarna een isolationistische politiek: de Federatie zal tot 2364 niets meer van hen horen.
2344 - Slag om Narendra III. Vier Romulaanse warbirds vallen de Klingon-buitenpost Narendra III aan. Hoewel de Federatie hiervan pas veel later zal horen, leidt de hulp van de bij de slag vernietigde USS Enterprise NCC-1701C tot verbeterde relaties tussen de Federatie en het Klingonrijk.
2346 - Khitomer slachting. Door verraad van de Klingon Ja'rod kunnen de Romulanen zonder veel moeite deze Klingon buitenpost verwoesten. Alleen Worf en zijn dienstmeid Kahlest overleven. (Jaren later zal blijken dat de Romulanen ook nog bijna 100 Klingons gevangengenomen hebben).
2364 - Na meer dan 50 jaar is er weer contact met de Federatie, doordat er bij de neutrale zone aan beide zijdes buitenposten worden vernietigd. (later zal blijken dat dit werk is van de Borg).
2367 - Het Romulaanse Rijk probeert verschillende malen de alliantie tussen de Federatie en het Klingonrijk te saboteren. Dit leidt in 2368 tot een Klingon burgeroorlog.
2368 - De Romulanen proberen de Vulcan thuiswereld te bezetten. De Federatie weet dit te voorkomen.
2371 - Slag bij de Omarion Nevel. De eerste confrontatie met de Dominion, een agressief ras uit het Gamma Kwadrant. De 'Tal Shiar' en de 'Obsidian Order', de geheime diensten van de Romulanen en Cardassianen proberen gezamenlijk de thuiswereld van de Dominion aan te vallen. De ruimtevloot wordt echter volledig vernietigd door de soldaten van de Dominion, de Jem'Hadar.
2374 - Eerste Chin'toka oorlog. Een gezamenlijk aanval van de Federatie, het Klingonrijk en het Romulaanse Rijk op de legers van de Dominion en Cardassia. Hoewel een feitelijke overwinning, werd de doelstelling (bezetting van Cardassiaans gebied) niet bereikt.
2375 - Tweede Chin'toka oorlog. In de tweede helft van 2375 verbindt het vrij onbekende ras de Breen zich met de Dominion-Cardassia-alliantie. De Breen blijken een formidabele vijand, die er zelfs in slagen het hoofdkwartier van de Federatie op aarde te vernietigen: de eerste oorlog op Aardse bodem in meer dan 200 jaar. Samen met de Cardassianen en de Jem'Hadar vallen ze daarna het Chin'toka stelsel aan, het enige steunpunt van de Klingons, Romulanen en Federatie in het Dominion territorium. Door het onbekende energie-onderdrukkende wapen van de Breen verliezen Starfleet en de geallieerden meer dan 300 schepen. Alleen de Klingons ontwikkelen binnen korte tijd een effectieve verdediging tegen het Breen-wapen, zodat zij de oorlog verder alleen moeten uitvechten. Gelukkig voor de geallieerden vallen op dat moment Cardassia-rebellen een Dominion basis aan, waardoor men opeens op twee fronten tegelijk moet vechten. Dit geeft de alliantie genoeg tijd om een verdediging tegen de Breen te vinden. Twee maanden later bereikt de alliantie Cardassia.
2375 - Slag om Cardassia. De laatste slag in de oorlog met de Dominion. De geallieerden weten de hoofdstad Cardassia Prime in te nemen, waarna alle Dominion strijdkrachten in het Alpha Kwadrant zich overgeven.
2379 - Shinzon, een kloon van Starfleetkapitein Jean-Luc Picard, neemt met de Remans de macht in het Romulaanse Rijk over door alle leden van de senaat te vermoorden, met hulp van senator Tal'aura en de legerofficieren Suran en Donatra. Uiteindelijk wordt het schip van Shinzon, de 'Scimitar', verslagen door het Starfleet schip USS Enterprise NCC-1701E en twee Romulan Valdore-Warbirds. Daarna begint kapitein William T. Riker van de USS Titan onderhandelingen met het Romulaanse Rijk over een vredesverdrag.

Taal
De taal van de Romulanen is afgeleid van een oude variant van de Vulcan-taal. Het schrift bestaat uit hoekige lettertekens. De Romulaanse begroeting 'jolan true' betekent ongeveer hetzelfde als de Nederlandse begroeting 'dag'.

Wetenschap en techniek
Het Romulaans Ministerie van Wetenschap is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek in het Romulaanse Rijk.
Camouflagetechniek. De camouflagetechniek (Engels: Cloaking Technology) is waarschijnlijk de belangrijkste uitvinding van het militaristisch ingestelde Romulaanse Rijk. Hiermee kunnen ruimteschepen volledig onzichtbaar worden gemaakt, zowel voor het blote oog als voor opsporingsapparatuur. Het eerste schip met deze techniek werd rond 2266 ontwikkeld. Door de kortdurige alliantie met het Klingonrijk beschikken zij ook over deze techniek.
Disruptor. Een straalwapen dat een gefocuste rechtstreekse energie-ontlading gebruikt om materie op moleculair niveau af te breken.
Ruimteschepen. Hier volgt een incomplete lijst van types Romulaanse ruimteschepen.
Bird of Prey. (vanaf ± 2266) Het eerste ruimteschip met camouflagetechniek. Ongeveer 140 meter lang. Plasma-energiewapen. Impulsmotor (max. 50% lichtsnelheid).
Romulan Battlecruiser. (vanaf ± 2268) Van een Klingon Battlecruiser afgeleid schip met camouflagetechniek en Warp-aandrijving. Ongeveer 228 meter lang.
Romulan D'deridex klasse Warbird. (vanaf ± 2364) Sterkste Romulaanse schip tot nu toe. 1041 meter lang en met meer vuurkracht dan welk Federatieschip dan ook. De energie wordt opgewekt uit een kunstmatige Kwantum Singulariteit. De topsnelheid ligt onder die van de Galaxy-klasse van de Federatie, hoewel hogere snelheid mogelijk is met onomkeerbare motorschade tot gevolg.
Scout Ship. Een klein transport- verkennings- of onderzoeksschip van nog geen 100 meter lengte, meestal met een bemanning van drie personen.

Externe links
 
 Romulan Star Empire bij trekmania.net
 Romulan Star Empire online rollenspel

Locatie in Star Trek
Fictief land